plaats in Tsjechië: Mimoň
 geslacht van Phyllostomidae (Bladneusvleermuizen van de Nieuwe Wereld): Mimon (geslacht)